Пек има више значења:
 Пек, река у југоисточној Србији
 Пек (Ајдахо)
 Пек (Мичиген)